Das Einzel-Skispringen der Frauen von der Normalschanze bei den Olympischen Winterspielen 2022 wurde am 5. Februar im Snow Ruyi National Ski Jumping Centre ausgetragen.

Olympiasiegerin wurde die Slowenin Urša Bogataj. Silber gewann, wie bereits vier Jahre zuvor, Katharina Althaus aus Deutschland. Bronze sicherte sich Bogatajs Landsfrau Nika Križnar.

Daten 
1. Durchgang: 5. Februar 2022, 18:45 Uhr (Ortszeit), 11:45 Uhr (MEZ)

2. Durchgang: 5. Februar 2022, 20:00 Uhr (Ortszeit), 13:00 Uhr (MEZ)

Hillsize: 106 m

K-Punkt: 95 m

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse des IOC (PDF; 3,0 MB)
 Zeitplan

Normalschanze Frauen